Arte
Artista - pessoa evolvida na produção de arte
Ou ainda
O Artista - filme mudo de 2011

Desambiguação